Louise Brough ha battuto in finale Margaret duPont 10–8 1–6 10–8.

Teste di serie
 Louise Brough (campionessa)
 Margaret duPont (finalista)
 Pat Todd (semifinali)
 Gertrude Moran (terzo turno)
 Shirley Fry (quarto turno)
 Jean Quertier (secondo turno)
 Nellie Adamson (terzo turno)
 Joan Curry (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1949